Femme Fatale:

 Femme Fatale — седьмой студийный альбом певицы Бритни Спирс.
 Femme Fatale — песня Евдокии Кади.
 Femme Fatale — песня The Velvet Underground при участии певицы Нико.
 Femme Fatale Tour — седьмой мировой тур популярной американской певицы Бритни Спирс.

См. также 
 Роковая женщина